Стефаница се може односити на:

 Стефаница (име), лично име, деминутив од имена Стефан
 Стефаница I Црнојевић, владар Зете из породице Црнојевића (1451—1465)
 Стефаница II Црнојевић, наследник породичних поседа Црнојевића (1496—1499)
 Стефаница (тврђава), средњовековна тврђава код Будве

Види још
 Стефаница Црнојевић (вишезначна одредница)